La Serie A 2007-2008 è stata l'ottantaseiesima edizione del massimo campionato italiano di pallacanestro maschile.

La stagione regolare è iniziata il 30 settembre 2007 e si è conclusa il 27 aprile 2008. Le 18 squadre partecipanti hanno disputato un girone unico all'italiana, con partire d'andata e ritorno. Al termine della stagione regolare, le prime 8 classificate sono ammesse ai play-off, mentre le ultime due retrocedono in Legadue.

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Play-off

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Montepaschi Siena
Formazione: Kšyštof Lavrinovič, Romain Sato, Terrell McIntyre, Bootsy Thornton, Benjamin Eze, Vlado Ilievski, Rimantas Kaukėnas, Shaun Stonerook, Tomas Ress, Marco Carraretto, Drake Diener, Héctor Romero, Simone Berti, Keith McLeod, Mike Wilks. Allenatore: Simone Pianigiani.
 Retrocessioni in Legadue: Cimberio Varese e Legea Scafati.
A fine stagione vengono escluse dalla Serie A la Eldo Napoli (per inadempienze finanziarie) e la Pierrel Capo d'Orlando (per mancato ripianamento del debito con l'ENPALS).

Note

Voci correlate 
Coppa Italia di pallacanestro maschile 2008
Supercoppa italiana di pallacanestro maschile 2007

Collegamenti esterni 
 
 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
2008